Liezel Huber og Lisa Raymond var forsvarende mester.

Seedning
  Liezel Huber /  Lisa Raymond (Tredje runde)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (Mester)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (Finale)
  Maria Kirilenko /  Nadia Petrova (Kvartfinale)
  Vania King /  Yaroslava Shvedova (Tredje runde)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (Tredje runde)
  Katarina Srebotnik /  Zheng Jie (Første runde)
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (Semifinale)

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears ''(Tredje runde)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová ''(Anden runde)
  Julia Görges /  Květa Peschke ''(Kvartfinale)
  Anastasia Rodionova /  Galina Voskobojeva ''(Anden runde)
  Bethanie Mattek-Sands/  Sania Mirza ''(Tredje runde)
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová ''(Tredje runde)
  Klaudia Jans-Ignacik /  Kristina Mladenovic ''(Anden runde)
  Hsieh Su-wei /  Anabel Medina Garrigues ''(Semifinale)

Finals

Top Half
Sektion 1

Sektion 2

Bottom Half
Sektion 3
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Tredje runde
| RD4=Kvartfinale

| RD1-seed01=8
| RD1-team01={{nowrap| N Llagostera Vives    MJ Martínez Sánchez}}
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Pavlyuchenkova    L Šafářová
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= S Soler Espinosa    C Suárez Navarro
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= G Min    M Oudin
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= T Babos    S Stephens
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= J Husárová    M Rybáriková
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= D Cibulková    D Hantuchová
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= R Kops-Jones    A Spears
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=15
| RD1-team09= K Jans-Ignacik    K Mladenovic
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= S Arvidsson    J Larsson
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=Alt
| RD1-team11= L Lee-Waters    M Moulton-Levy
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= S Williams    V Williams
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= A Cadanțu    M Johansson
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= I Falconi    M Sanchez
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= A Keothavong    A Tatishvili
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=4
| RD1-team16= M Kirilenko    N Petrova
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01=| RD2-score01-1=65
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= S Soler Espinosa    C Suárez Navarro
| RD2-score02-1=77
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=4

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= J Husárová    M Rybáriková
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=9
| RD2-team04= R Kops-Jones    A Spears
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=15
| RD2-team05= K Jans-Ignacik    K Mladenovic
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=0
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= S Williams    V Williams
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= I Falconi    M Sanchez
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=5
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= M Kirilenko    N Petrova
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3=7

| RD3-seed01=8
| RD3-team01=| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=77
| RD3-score01-3=7
| RD3-seed02=9
| RD3-team02= R Kops-Jones    A Spears
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=62
| RD3-score02-3=5

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= S Williams    V Williams
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=4
| RD3-team04= M Kirilenko    N Petrova
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=8
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=77
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= M Kirilenko    N Petrova
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=65
}}

Sektion 4
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Tredje runde
| RD4=Kvartfinale

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= V King    Y Shvedova
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= P Hercog    A Klepač
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ka Plíšková   Kr Plíšková
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= N Bratchikova    A Panova
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= S Halep    O Savchuk
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= R Voráčová    K Zakopalová
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= K Date-Krumm    A Wozniak
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=11
| RD1-team08= J Görges    K Peschke
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2='6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=13
| RD1-team09=

References

External links
 http://www.usopen.org/en_US/scores/draws/wd/index.html?promo=subnav

US Open 2012 (tennis)
2012
WTA Tour 2012